Кончар:
 Кончар — холодное оружие.

Персоналии 
 Кончар, Горан (род. 1954) — хорватский скрипач.
 Кончар, Джон (род. 1996) — американский баскетболист.
 Кончар, Драгица (1915—1942) — Народный герой Югославии.
 Кончар, Марко (1919—1942) — Народный герой Югославии.
 Кончар, Раде (1911—1942) — Народный герой Югославии.
 Кончар, Раде (1942—1989) — югославский хорватский политический деятель, общественно-политический работник Социалистической Сербии.

См. также 
 Končar Group — хорватская машиностроительная компания.